Горба́тов — город (с 1779) в Павловском муниципальном районе Нижегородской области России в 61 км от Нижнего Новгорода. Административный центр муниципального образования город Горбатов, имеющего статус городского поселения. Самый малочисленный город Нижегородской области: население  чел. ().

Пристань на реке Оке, в 12 км к северу от железнодорожной станции Ворсма на железнодорожной ветке Нижний Новгород — Павлово. Расположен в 6 км от границы с Владимирской областью и в 23 км к юго-востоку от Гороховца.

Старинный центр производства канатов и верёвок. В городе имеется канатно-верёвочная фабрика (ООО «Крафтканат»), филиалы строчевышивальной фабрики и Павловского завода сувениров. Вблизи города — курортная местность с базами отдыха, пансионатами и санаториями. Развито садоводство (главным образом вишня).

История 

Уездный город Горбатов образован в 1779 году путём объединения села Горбатово, названного так в XVII веке в честь бывшего владельца — князя Горбатого-Шуйского, и Мещерской слободы, известной с 1565 года под названием Мещерская Поросль (отсылающим к некогда жившему в этих местах финно-угорскому народу мещера).

В пореформенное время Горбатов специализировался на изготовлении верёвок и канатов. Горбатовский уезд упразднён в 1919 году. В 1922-29 гг. Горбатов был центром одной из волостей Павловского уезда.

Архитектура и градостроительство 
Горбатов сохранил прямоугольную классицистическую планировку конца XVIII века и ансамбль жилой застройки 1-й половины XIX века. Из храмов сохранились Троицкий собор (1813, колокольня утрачена), кладбищенская Скорбященская церковь (1858), руинированная единоверческая церковь Успения Пресвятой Богородицы (1898).

Население

Примечания

Литература 
 Горбатов, город в Горьковской области // БСЭ, т. 7. — М., 1972.
 Горбатов, в Павловском районе Нижегородской области // Города России: энцикл. — М., 1994. — С. 107.
 
 Горбатов // Города России: научно-информационный справочник. Т. 1. — М., 1993. — С. 66—67.
 Горбатов // Города России: научно-информационный справочник. Т. 2. — М., 1993. — С. 164, 174, 197.

Ссылки 
 

Города Нижегородской области
Населённые пункты Павловского района (Нижегородская область)
Города на Оке